Le parc national de Kenozero ou parc national Kenozerski (en , Kenozerski natsionalny park) est un parc national dans l'oblast d'Arkhangelsk en Russie.  

Il a reçu le statut de réserve de biosphère de l'Unesco en 2004.

Référence au cinéma 
Le film  Les Nuits blanches du facteur d'Andreï Kontchalovski, primé pour sa réalisation au festival de Venise en 2014, a été réalisé sur les rives du lac Kenozero dans ce parc national.

Galerie

Références

Liens internes
Liste des parcs nationaux de Russie

Kenozero
Oblast d'Arkhangelsk
Parc national créé en 1991
Réserve de biosphère en Russie